Це́рковь Воздви́жения Креста́ Госпо́дня (Крестовоздви́женская це́рковь) — православный храм в городе Лунинце Брестской области. Памятник архитектуры русского стиля. Находится в западной части города на улице Гагарина, 38.

В 1912—1921 годах на месте деревянного храма 1816 года постройки была воздвигнута кирпичная церковь Воздвижения Креста Господня. На 2014 год настоятелем является протоиерей Василий Дужак.

Архитектура 

Основной кубоподобный объём храма имеет четырёхскатную крышу, увенчанную пятью луковичными главками. Наряду с широкой трапезной и шатровой звонницей с луковичной главой, примыкающими с запада к основному объёму, к нему примыкают полукруглая апсида, открывающаяся внутри широким арочным просветом, с боковыми ризницами (с востока) и узкие приделы (с боков). Над мощным арочным порталом, составляющим оформление главного входа, размещено арочное окно-бифориум, расположенное а наличнике-кокошнике. Для оформления граней звонницы характерны килевидные кокошники, для неоштукатуренных стен же — кирпичный декор. К последнему отнесены аркатурный фриз, плоские фигурные и конховые ниши и трёхугольные фронтоны.

В отличие от плоского потолка в прочих помещениях, перекрытие средокрестия центрального зала, чьё подкупольное пространство является господствующим в интерьере церкви, составляет деревянный коробовый свод на парусах.

Иконы 
В церкви, наряду с «Евангелиями» 1657 года и 1746 года и царскими вратами с клеймами, находится целый ряд икон: «Восстание из гроба», «Введение Богородицы во храм», «Почитание Богородицы» (1757), «Богоматерь с младенцем», «Святые Борис и Глеб со святой Христиной», «Всех скорбящих Радость», «Великомученица Параскева», «Великомученица Варвара», «Варвара с житием», «Царь Константин», «Святой апостол Павел», «Святое семейство» (1757), «Благовещение», «Встреча Марии с Елисаветой», «Деисус» (все XVIII века), «Пророк Илия», «Спас», «Николай Чудотворец», «Сергий Радонежский», «Богоматерь Умиление», «Архистратиг Михаил», «Усія Святыя», «Благовещение», «Равноапостольный царь Константин», «Георгий Победоносец» в окладе (часть этих икон, относящихся к XIX веку, перенесена из закрытой церкви в деревне Лунин).

Примечания 

Лунинец
Лунинец
Лунинец
Появились в 1921 году в Белоруссии
Лунинец